Municipio de Bradford puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:

Municipio de Bradford (condado de Chickasaw, Iowa)
Municipio de Bradford (condado de Lee, Illinois)
Municipio de Bradford (condado de Isanti, Minnesota)
Municipio de Bradford (condado de Wilkin, Minnesota)
Municipio de Bradford (condado de Clearfield, Pensilvania)
Municipio de Bradford (condado de McKean, Pensilvania)